Laluna e Vinícius é uma dupla de música sertaneja do Brasil.

A dupla ficou conhecida nacionalmente devido ao sucesso da música "Pegada" que foi lançada em 2012.

Discografia 
(2010) Laluna e Vinícius - Ao Vivo - CD/DVD

Ligações externas 
Facebook oficial - Laluna e Vinícius
Página oficial - Laluna e Vinícius
Twitte oficial - Laluna e Vinícius

Duplas sertanejas
Duplas de sertanejo universitário